Michael Edward Gross (nascido em 21 de junho de 1947) é um ator americano de televisão, cinema e teatro. Ele já atuou em papéis cômicos e dramáticos, como Steven Keaton da série Caras & Caretas (1982-1989) e o caçador de Graboids, Burt Gummer na franquia de Tremors, no Brasil conhecido como O Ataque dos Vermes Malditos.

Primeiros anos 
Gross nasceu em Chicago, Illinois, filho de Virginia Ruth (née Cahill), uma operadora de telefonia, e William Oscar Gross, um designer de ferramenta. Gross foi criado como católico e frequentou a escola St. Francis Xavier, em Chicago, em seus primeiros anos. Ele cursou o ensino médio na Kelvyn Park High School, no lado norte de Chicago. Ele recebeu seu diploma de teatro na Universidade de Illinois em Chicago antes de frequentar a Universidade de Yale e receber por seu grau de Master of Fine Arts. Sua irmã mais nova, Mary Gross, é uma ex-membro do elenco do Saturday Night Live.

Carreira 
Gross é conhecido por seus papéis como "Steven Keaton" na década de 1980 do sitcom Family Ties e como "Burt Gummer" nos filmes de Tremors e séries de TV subsequente. Ele co-estrelou em um episódio da série de comédia Night Court, em que ele interpretou um predador sexual personagem de Markie Post ,Christine Sullivan. Em 1988, ele interpretou um ladrão de banco assassino no filme baseado em fatos reais In the Line of Duty: Os assassinatos do FBI. Seus outros créditos televisivos incluem Boston Legal, How I Met Your Mother, Batman Beyond, ER, Parks and Recreation (aparecendo apenas em um episódio), Law & Order, e dois de seus spin-offs: SVU e Criminal Intent. Ele também interpretou cinco vezes Burt Gummer na franquia O Ataque Dos Vermes Malditos. De agosto de 2008 a janeiro de 2009, Gross apareceu na novela da CBS The Young and the Restless como River Baldwin. Gross teve uma aparição especial em 2000 em Spin City como um terapeuta do personagem de Michael J. Fox no último show regular desse programa da Fox . Em Tremors 3: Back to Perfection (2001) (br: O Ataque Dos Vermes Malditos 3: De Volta a Perfection), ele recebeu um prêmio de Vídeo Premiere como melhor ator. Em novembro de 1979, Gross originou o papel de "Greta" na produção da Broadway de Martin Sherman 's Bent.

Vida Pessoal 
Gross é casado com a diretora de elenco Elza Bergeron, desde 2 de Junho de 1984, eles têm dois filhos.Gross é um apaixonado por railfan com uma extensa coleção de estrada de ferro e antiguidades. Ele é um historiador amador de ferroviária, fotógrafo, modelador, e co-proprietário de uma estrada de ferro de trabalho, o Santa Fe Southern Railway, um antigo ramal do Atchison,Topeka e Santa Fe Railway, que opera entre Lamy e Santa Fe, Novo México.

Ele também é o porta-voz do grande passatempo do mundo campanha patrocinada pela Model Railroad Industry Association, que promove o hobby de railroading modelo. Ele também tem sido um porta-voz do Lifesaver da operação, uma campanha de promoção da segurança na ferrovia passagens de nível. A partir de 2009, Gross é o "porta-voz da celebridade" para o Museu B & O Railroad em Baltimore, Maryland. Ele também é membro do Santa Fe Railway Historical Society. Gross e seus familiares co-estrelaram em Meredith Baxter (que atuou como sua esposa Elyse Keaton), nasceram na mesma data, 21 de junho de 1947.

Filmografia

Ligação externa 

Michael Gross at Internet Off-Broadway Database

Atores premiados com o Drama Desk
Vencedores do prémio Laurence Olivier